HMG steht für:
 Hans-Mayer-Gesellschaft
 Heilmittelgesetz (Schweiz)
 Heavy Machine Gun, siehe schweres Maschinengewehr
 Her Majesty’s Government, britische Regierung
 High-Mobility-Group-Proteine
 Holland Media Groep
 humanes Menopausengonadotropin, siehe Menotropin
 Human Molecular Genetics
 Hydroxymethylglutaryl

Abkürzung